Кохгилуйе () — одна из 5 областей (шахрестанов) иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Административный центр — город Дехдешт.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Черусса (بخش چاروسا)
 Черам (بخش چرام)
 Ланде (بخش لنده)
 Дишмук (بخش دیشموک)
 Сарфарьяб (بخش سرفارياب)
Население области на 2006 год составляло 189 939 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Кохгилуйе и Бойерахмеда